Ордынцы — многозначный термин:

 Ордынцы — служилые люди при дворе великих князей, со времени татарского ига заботившиеся о содержании ордынских послов.

Населённые пункты 
 Ордынцы — деревня в городском округе Подольск Московской области России.
 Ордынцы — село в Погребищенском районе Винницкой области Украины.
 Ордынцы — село в Теофипольском районе Хмельницкой области Украины.

Примечания